Shaheed () bedeutet Märtyrer oder Zeuge und bezeichnet:

 Shaheed (1948), Hindi-Film von Ramesh Saigal
 Shaheed (1965), Hindi-Film von S. Ram Sharma

Shaheed ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Shaheed (* 1964), maledivischer Politiker und Diplomat
 Farida Shaheed, pakistanische Soziologin und Frauenrechtsaktivistin
 Khalil Shaheed (1949–2012), US-amerikanischer Musiker